Фраксион Сан Луис има више значења:

 Фраксион Сан Луис (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Сан Луис (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику